Башић (Гајица: Bašić) је бошњачко, црногорско, хрватско и српско презиме. Може се односи на:

 Азра Башић (рођ. 1959), босанскохерцеговачка учесница рата у Босни и Херцеговини
 Братислав Башић (рођ. 1962), српски сликар
 Илија Башић (рођ. 1932), српски филмски и позоришни глумац
 Миливоје Башић (1868–1927), српски историчар
 Раде Башић (1919–1991), учесник Народноослободилачке борбе и друштвено-политички радник СФРЈ
 Реља Башић (1930–2017), југословенски и хрватски позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Сенад Башић (рођ. 1962), босанскохерцеговачки глумац

Референце 

Бошњачка презимена
Хрватска презимена
Српска презимена